Jim Marshall – imprenditore britannico, pioniere dell'amplificazione per chitarre
 Jim Marshall – fotografo statunitense
 Jim Marshall – giocatore di football americano statunitense